Púsxino (Moscou), ciutat de la província de Moscou, a Rússia
 Púsxino (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia